Rivo ima više značenja:
 Rivo, Cuneo
 Rivo, Frosinone
 Rivo, Udine